Fuchshof ist der Name folgender Orte:

 Fuchshof (Creglingen), Hof im Stadtteil Frauental von Creglingen im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Fuchshof (Gerabronn), Ortswüstung auf der zentralen Stadtteilgemarkung von Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Fuchshof (Schwäbisch Gmünd), Hof im Stadtteil Rechberg von Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Fuchshof (Stamsried), Einöde in Markt Stamsried im Landkreis Cham, Bayern

 Fuchshof (Gemeinde Ardagger), Ortsteil in der Marktgemeinde Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich